Janina Panowicz-Lipska – polska profesor nauk prawnych
 Ludwik Panowicz – szef 47 Eskadry Towarzyszącej

Polskie nazwiska